Навия (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 63,12 км². Население — 9085 человек (на 2010 год).

Известные уроженцы 
 Кампоамор, Рамон де (1817—1901) — испанский поэт.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Descenso de la ría del mismo nombre
 Página del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos
 Asociación Juvenil de Navia (AJUNA)
 Enlaces sobre Navia. Guía del Occidente
 Club Natación Villa de Navia
 NaviaDigital.net Comunidad de Noticias del Occidente asturiano
 Parque histórico del Río Navia
 Televisión EoNaviega web de la Comarca con vídeos de la zona
 Навия, драгоценный камень в устье

Муниципалитеты Астурии